Издательский дом БАСКО — издательство, создано в Свердловске (Екатеринбурге) в 1991 году группой единомышленников туристов-путешественников для издания книг о путешествиях по Уралу и другим уголкам России. Специализируется на выпуске печатных и электронных изданий. Кроме историко-краеведческих тем, выпускает художественную литературу, детские книги и энциклопедии, представительские альбомы о городах и районах, путеводители, корпоративные издания, иллюстрированные издания по этнографии и народному искусству Урала, справочники и учебные пособия.

История 
Издательство «Баско» единственное в Екатеринбурге и уральском регионе, основанное чемпионами СССР, России и области по спортивному туризму. У истоков издательства стояли Н. А. Рундквист и С. П. Симаков. Именно они воплотили в жизнь мечту — издавать книги о своих путешествиях.

Для названия выбрано слово из уральского диалекта, означающее «красиво, здорово, интересно». Тема путешествий не стала единственной, постоянно расширяется круг авторов и тем, а наличие дочерней компании «Ру-Скан» позволяет быстро и качественно переводить большие массивы печатных документов в электронный формат, работая с древними фолиантами и книжными памятниками, хранящимися в фондах самых известных российских библиотек, музеев и архивов.

В числе авторов: краеведы и исследователи, лауреаты Всероссийской литературной премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, Всероссийской литературной премии им. П. П. Бажова, Международной литературной премии Владислава Крапивина, Литературной премии Уральского федерального округа и Премии губернатора Тюменской области в области литературы

Издательская марка 
Логотип — бурундук с рюкзаком — разработан дизайнером Ольгой Евглевской на основе издательской марки, появившейся в первые годы работы издательства.

Проекты 
2005 Совместно с Обществом уральских краеведов издана книга В. М. Слукина и Л. И. Зориной «Улицы и площади старого Екатеринбурга»
2008—2011 Совместно со Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского реализован совместный проект по созданию «Уральской электронной исторической библиотеки».

2008 Проект по оцифровке «Екатеринбургских епархиальных ведомостей (1886—1917)» реализован совместно с Екатеринбургской епархией.

2009 Проект по оцифровке «Тобольские епархиальные ведомости (1882—1919)» реализован совместно с Тобольской Православной Духовной семинарией, Совместно со Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. В. Г. Белинского под редакцией Е. П. Пироговой изданы «Книжные знаки в собраниях Урала».

2010 Проект издания «Истории Ямала» (в двух томах, четырёх книгах) реализован совместно с Департаментом по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа и Института истории и археологии Уро РАН.

2011 Издана книга сербского писателя и литературного критика Михайло Пантича «Если это любовь» в переводе Ларисы Савельевой, вышла серия Диалектологических словарей: Диалектологический словарь селькупского языка (северное наречие), Словарь мужевского говора ижемского диалекта коми-зырянского языка, Диалектологический словарь ненецкого языка, Диалектологический словарь хантыйского языка (шурышкарский и приуральский диалект).

2011—2012 Проект «Губернаторская электронная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа» совместно с Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом им. И. С. Шемановского (Салехард).

2011—2013 Проект «Уральские писатели — незрячим читателям» совместно со Свердловской областной специальной библиотекой для слепых направлен на издание «говорящих» книг уральских писателей для инвалидов по зрению. В рамках проекта было выпущена аудиокнига Н. С. Корепанова «Первый век Екатеринбурга».

2013 Издание «Официальные символы Ямало-Ненецкого автономного округа» подготовлено в рамках проекта «Территориальная геральдика современной России» совместно с Союзом геральдистов России и Уральской геральдической ассоциацией.

2018—2020 Проект по оцифровке, расшифровке и изданию четырёх томов «Уральской части» «Российской горной истории» А. С. Ярцова реализуется Издательским домом «БАСКО» и Санкт-Петербургским горным университетом при финансовой поддержке Уральской горно-металлургической компании

Награды 
За свои достижения издательство было награждено:
 2013 — Диплом Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина», «Золотой печатный знак» в конкурсе профессионального мастерства «Printural» в номинации «Новые технологии в издательском деле» за «Губернаторскую электронную библиотеку Ямало-Ненецкого автономного округа», Диплом участника VIII Международной книжной выставки-ярмарки в Туркменистане (Ашхабад) за электронное издание «Туркестанских епархиальных ведомостей (1906—1918)»
 2014 — Лауреат Фестиваля краеведческой книги «Югорика» (Ханты-Мансийск), Лучшая электронная книга Второго Уральского межрегионального конкурса «Университетская книга» (Екатеринбург) за аудиокнигу Н. С. Корепанова «Первый век Екатеринбурга»
 2015 — Победитель в региональном конкурсе «Книга года» Тюмени
 2017 — Победитель в региональном конкурсе «Книга года» Екатеринбурга
 2018 — Призёр в номинации «Лучшая научная книга» в открытом Межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь — Евразия — 2018» за книгу А. С. Ярцова «Российская горная история» (том 1)
 2019 — в Екатеринбургском конкурсе «Книга года» за книгу А. Ярцова «Российская горная история» (том 2) разделил победу в номинации «Лучшая научная книга» с издательством Уральского университета за цикл книг о советской истории.
 2020 — премия имени Татищева и де Геннина за работы, внёсшие значительный вклад в социально-экономическое развитие уральской столицы, в номинации «За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины» присуждена за публикацию рукописи выдающегося государственного деятеля России XVIII — начала XIX века А. С. Ярцова «Российская горная история».

Литература 
Чугаев Г. Самая прекрасная дорога : [юбилей екатеринбургского издательства «Баско» с презентацией книги Н. Рундквиста «Самая прекрасная дорога», посвященная крупнейшим экспедициям по Уралу в 90-е гг. ХХ в.] / Чугаев Г. ; фот. Н. Рундквиста // Вечерний Екатеринбург. 2001. 29 марта.

Край родной навек любимый : [выпуск первой книги «Дар Божий» новой серии «Сибирь — земля непростая» в екатеринбургском издательстве «Баско»; автор — лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка — В. А. Быковский] // Большая медведица. Екатеринбург, 2004. № 1. С. 11.

Задорин Ю. М. Издательство «Баско» : [выпуск литературы спортивной тематики] / Юрий Задорин, Владимир Цыганов // Физкультура и спорт на Среднем Урале. Екатеринбург, 2004. Т. 2 : Хроника. События. Люди. С. 117.

Козлов О. Инвестируй в Уральский федеральный округ : [Создание электронного путеводителя по УрФО] / Козлов О. // Уральский федеральный округ (УрФО). Екатеринбург, 2004. № 3. С. 22.
Баско — всегда в современном формате : [15-летие екатеринбургского издательства] // Большая медведица. Екатеринбург, 2006. Апр./май (№ 2). С. 7.

Симаков С. П. Издательство «Баско». Проект «Электронная библиотека» : [реализация совместно с СОУНБ им. В. Г. Белинского] / Сергей Павлович Симаков // Екатеринбург — библиотечная столица 2006 года : избр. материалы XI Ежегод. конф. рос. библ. ассоц. Екатеринбург, 2006. С. 58—59.

7 признаков хорошего издательства и некоторые издательские решения для муниципальных образований : [буклет к 15-летию издательства «Баско»]. Екатеринбург, 2006. [28] с. : ил. ; 28 см.

Опейкин А. Электронные книги без водяных знаков : совместный проект музея и издательства [о применении информационно-компьютерных технологий в музейном деле в совместном проекте Государственного музея Природы и Человека г. Ханты-Мансийска и издательства «Баско» г. Екатеринбурга под названием «Электронная библиотека»] / Алексей Опейкин, Ирина Короткова // Мир музея. 2006. № 12. С. 28—29 : 4 фот.

Романова М. Место для местных : [издательский рынок Урала, судьба издательств «У-Фактория» и «Баско» (Екатеринбург)] / Марина Романова // Эксперт-Урал. 2007. № 27. С. 40—42 : ил.

Симаков С. П. Специфика издательского бизнеса на Урале, по сравнению с Москвой — это малые тиражи : [о проекте «Электронная библиотека» по совместному выпуску издательства «Баско» и СОУНБ старых изданий книг] / Сергей Павлович Симаков // Город печатников. 2007. Апр. № 003(063). С. 30.

Его же. … но электронным быть обязан : [прогнозы развития книгоиздания в Свердловской области] / Сергей Симаков // Национальный прогноз. Екатеринбург. 2011. № 24. С. 64—65 : ил.

Короткова И. Б. «Пережидать сегодня — значит опоздать завтра…» : [проект «Уральские писатели — незрячим читателям» издательства «Баско» и Свердловской областной специальной библиотеки для слепых] / Короткова И. Б. // Специальная библиотека как комплексная модель социокультурной реабилитации инвалидов : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (17—19 окт. 2012 г.) / сост. В. В. Арсентьева; отв. за вып. И. А. Гильфанова. Екатеринбург, 2013. С. 60—62.

Дворцова Н. П. Издательский бизнес сегодня и завтра / Наталья Петровна Дворцова : рец. на кн.: Симаков С. П. "Я б в издатели пошел… Предпринимательство & издательское дело: учебное пособие / С. П. Симаков. Екатеринбург: Изд-во «Баско», 2013 // Книжная индустрия. 2014. № 3. С. 33.

Книжное краеведение: нестоличные истории [беседа со Светланой Александровной Платовой, руководителем департамента книжной продукции ТД «Книжный Барс», и Сергеем Павловичем Симаковым, генеральным директором издательства «Баско», доцентом кафедры издательского дела и редактирования Тюменского государственного университета] / [вела беседу] Светлана Зорина // Книжная индустрия. 2015. № 5. С. 14—18 : фот.

Примечания 

Издательства России
Издательства, основанные в 1991 году